«По ту сторону двери» () — британско-индийский фильм ужасов, режиссёра Йоханнеса Робертса. Выход в России в широкий прокат состоялся 25 февраля 2016 года.

Сюжет

Предыстория 
Молодая пара, Мария (Сара Уэйн Кэллис) и Майкл (Джереми Систо), гуляя по берегу, в одном из городов Индии, решает остаться жить в этой стране. Через несколько лет они воспитывают двух детей: Оливера (Логан Кререн) и Люси (София Росински), живут прекрасной жизнью. Но в один миг, произошло несчастье, событие, которое перевернуло жизнь этой прекрасной семьи. Мария ехав с сыном и дочкой, попадает в автокатастрофу и съезжает в реку. Очнувшись после удара, мать обнаруживает, что Люси без сознания, а Оливеру зажало ногу, из-за чего он не может выбраться. Поняв, что ей не спасти их обоих, она вытаскивает дочку, но за сыном ей не дают вернуться.

Основные действия 
Проходит несколько месяцев, убитая горем Мария в тяжелой депрессии и винит себя за гибель сына, за то, что она его бросила. После неудачной попытки суицида, домработница Пики рассказывает ей, что на юге Индии есть храм, где как говорят: связь между миром «живых» и «мертвых» особенно тонка. Она говорит, что рассыпав прах на ступеньках храма, закрывшись и дождавшись ночи, Мария сможет последний раз поговорить с сыном, попрощаться, и предупреждает, что он будет за дверью и как бы Оливер не просил открыть её, она не должна этого делать. Мария соглашается и едет на юг. Там совершив обряд по указаниям Пики, ей удается поговорить с сыном. Мария просит у него прощение за то, что бросила его, на что он отвечает, что она не виновата. Но время подходит к концу, Оливеру нужно возвращаться, и на пике эмоций мама не выдерживает и открывает дверь, но никого не обнаруживает. Вернувшись, Мария не говорит домработнице, что открыла дверь.

Спустя время в доме начинают происходить странные вещи: засыхают растения, дохнут рыбы и птицы, а собака и вовсе лает в пустоту. Люси, играя на пианино, решает рассказать, что Оливер вернулся, мать ей не верит, но пианино вдруг начинает играть само. Ночью, уложив дочку спать, она решает зайти в комнату покойного сына, и обнаруживает, что Книга джунглей упала, а кресло придвинулось к кровати. Мария понимает, чего хочет Оливер, и начинает читать ему книгу. На утро приезжает с работы Майкл, но она ему не рассказывает о возвращении сына.

Однажды во время грозы Люси смотрит телевизор, но в темноте, в раскатах грома, собака начинает чувствовать что-то плохое. В ту же ночь, в ванной, мама замечает укус на плече дочки, и та рассказывает, что брат ей не нравится и он злой. Мария идет к нему и говорит, что Оливер не может обижать сестру, но тот запирает дверь, и заставляет её читать ему книгу. Ночью мама замечает человека из секты Агхори, которые посыпают себя пеплом и едят плоть умерших, чтобы усилить связь с миром мёртвых. Мария кричит на него, но он показывает пальцем в сторону, и обернувшись, она видит ужасное чудовище, которое идет на неё. Через некоторое время оно пропадает, а человек уходит. Мария забегает домой и запирает дверь. Но её ловит Пики и говорит, что она совершила ужасную ошибку, открыв дверь. Домработница рассказывает, что индусы верят в очищение и реинкарнацию души, но с Оливером этого не произойдет, потому что он попал в мир живых и без физической оболочки, его душа начнёт гнить. Она говорит Марии про то, что чудовище которое она видела — это Мирту — божество, страж ворот в мир мертвых, и что она уничтожит всех, кто помешает ей вернуть Оливера в царство мертвых. Также Пики предостерегает Марию о том, что их сын уже не тот, а злой дух и то, что им срочно нужно сжечь все его вещи и фотографии. Мария решает на время отдать дочь отцу, чтобы он увез её с собой на работу.

Тем временем, Пики собирает все вещи Оливера и пытается сжечь, но тот, используя образ её погибшей дочки Анушки, заманивает к пруду и топит. После похорон Пики, Мария сжигает вещи сына, но отец не понимает, и она решает рассказать ему всё. Тот конечно же не верит, и мать просит подтвердить это у дочки, но та к удивлению говорит, что ничего не знает. Выясняется, что Оливер вселился в Люси, но Майкл не верит жене и посчитав, что у неё нервный срыв, запирает её. Люси тем временем убивает собаку, а после вонзает нож в отца, и поясняет, что она не Люси, а Оливер. Мария вырывается и успевает вовремя, Агхори связывают Люси, и не в силах выгнать дух из дочки, решают принести в жертву девочку, отправив её вместе с братом, обратно в мир иной. Майкл мешает этому, а Мария говорит, чтобы Оливер оставил сестру и перешёл в неё, но тот отвечает, что боится и не хочет возвращаться. Она говорит ему, что пойдет с ним, и сын переселяется в неё. Агхори вонзают серп в Марию и она просыпается в комнате одна, в другой реальности. Тут её хватает Мирту и отправляет вместе с сыном в мир мертвых, в настоящем мире она умирает.

Эпилог 
В конце, Мария приходит в себя и думает что жива, но увидев прах и услышав голос мужа, она понимает, что Майкл делает то, что она сделала с сыном и кричит ему, чтобы он не открывал дверь.

В ролях 
 Сара Уэйн Кэллис — Мария
 Джереми Систо — Майкл
 Хавьер Ботет
 София Росински — Люси
 Джакс Малкольм — Оливер (голос)
 Логан Криран — Оливер
 Сучитра Пиллай-Малик — Пики

Примечания

Ссылки 
 Детально о фильме «По ту сторону двери (2016)» 
 Обзор фильма  на сайте Variety
 Обзор фильма  на сайте The Hollywood Reporter

Фильмы ужасов 2016 года
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы Великобритании 2016 года
Фильмы Индии 2016 года
Фильмы ужасов Индии
Фильмы TSG Entertainment